EPE o Epe puede hacer referencia a:

 Entidad pública empresarial, un tipo de organismo público español.
 Intercambio erótico de poder, abreviatura de Erotic Power Exchange.
 Epe, municipio de de Países Bajos.
 Epe (Nigeria), ciudad y una de las 20 áreas de gobierno local de Nigeria.